Miljevci je lahko:
 Miljevci, Nova Bukovica (Hrvaška)
 Miljevci, Črna gora